6/11 kan syfta på:

 6 november
 11 juni (amerikanskt datumformat)